Carl Hahn senior (1894-1961), imprenditore e dirigente d'azienda austro-tedesco operante nel ramo automobilistico
 Carl Hahn junior (1926-2023), dirigente d'azienda tedesco operante nel ramo automobilistico
 Carl Hugo Hahn (1818-1895), missionario e linguista tedesco
 Carl Wilhelm Hahn (1786-1835), zoologo e aracnologo tedesco